Le  est la  du Challenge Yves du Manoir. Il met aux prises vingt-quatre équipes invitées et le vainqueur de chaque poule s'affrontent en finale pour l'obtention du titre. La compétition est remportée par l'AS Montferrand.

Phase préliminaire 

Remarque : certains matchs sans enjeu n'ont pas été joués en fin de tournoi. L'attribution des points est la suivante : victoire = 2 points ; nul = 1 point ; défaite = 0 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Finale

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 Challenge Yves du Manoir 1937/38, sur rugbyarchive.net

1937-1938
Rugby à XV en 1937
Rugby à XV en 1938
Sport en France en 1937
Sport en France en 1938